

Теректі — аул, Зерендинський район, Акмолинська область
 Теректі — село, Саркандський район, Жетисуська область

Див. також 
 Теректи